Афоня — термин, который может означать:

 Афоня — уменьшительная форма мужского имени Афанасий.
 «Афоня» — советский фильм 1975 года.